Koné puede referirse a:

 Arouna Koné, futbolista marfileño;
 Bakari Koné, futbolista marfileño;
 Mamadou Koné, futbolista marfileño del Racing de Santander;
 Yssouf Koné, futbolista marfileño nacionalizado burkinés;
KONE, fabricante finés de ascensores y escaleras mecánicas;
Koné, comuna de Nueva Caledonia.